Павел Шимачек (; род. 28 апреля 1979) — чешский шахматист, гроссмейстер (2018). Тренер ФИДЕ (2019).

Шахматная карьера 
Чемпион Чехии 2009 г. (разделил 1—2 места с Р. Цвеком и выиграл дополнительный матч). Бронзовый призёр чемпионатов Чехии 2010 (по дополнительным показателям) и 2019 гг.

Серебряный призёр юниорских чемпионатов Чехии 1993 (до 14 лет) и 1998 (до 20 лет) гг.

Победитель юниорского чемпионата Европы 1995 г. (в категории до 16 лет).

В составе команды «1. Novoborský ŠK» победитель (2008 г.) и двукратный серебряный призёр (2007 и 2009 гг.) командных чемпионатов Чехии. Также выиграл бронзу командного чемпионата страны в 2011 г. в составе команды «Tatran Litovel».

В составе сборной Чехии участник командных турниров Mitropa Cup (2003, 2006, 2007, 2010 и 2012 гг.).

Победитель турниров в Оломоуце (1998, 2003 и 2018 гг.), Клатови (1999 г.), Пакше (2004 г.), Чартаке (2005 г.), Империи (2005 г.), Ждяре-над-Сазавоу (2008 г.), Брно (2009 г.), Прьевидзе (2009 г.), Легнице (2012 г.), Раковнике (2013 г.), Бойнице (2017 г.), Ческе-Будеёвице (2018 г.). Призёр значительного количества турниров.

Участник личных чемпионатов Европы 2007, 2009, 2012 и 2013 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехии